Le Windy City Open 2012 est l'édition 2012 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à Chicago du 9 au . Saurav Ghosal remporte le titre en battant le qualifié Yasir Butt en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open
 Saison 2012 de la PSA

Liens externes 
 

Masculin 2012
Squash en 2012
Sport à Chicago en 2012
Sport aux États-Unis en février 2012